En la mitología griega, Eresictón, Erisictón (Ἐρυσίχθων), Eresictón del Ática o Erisictón el Ateniense (Ερυσίχθονας ο Αθηναίος) era hijo del rey Cécrope de Atenas y Aglauro, y hermano de Aglauro, Herse y Pándroso. 

Eresictón trajo desde Delos una antigua estatua de Ilitía, la diosa de los partos, y estableció su culto en la ciudad. También acudía a Prasias para depositar los primeros frutos en el templo de Apolo. Fue durante uno de esos viajes cuando acabó sus días. No tuvo hijos que lo sucedieran, ni heredó el reino de su padre, que le sobrevivió.

Notas

Enlaces externos 

 Sobre Eresictón de Tesalia y Eresictón del Ática en el Proyecto Perseus.

Personajes de la mitología griega
Culto de Apolo